Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji PTT Pattaya Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Dvojnásobnou obhjákyní titulu byla slovenská tenistka Daniela Hantuchová, která utkání druhého kola proti ruské hráčce Nině Bratčikovové akrečovala.

Vítězkou se stala druhá nasazená Ruska Maria Kirilenková, která si ve finále poradila s německou turnajovou pětkou Sabine Lisickou poměrem 5–7, 6–1 a 7–6(7–1), když rozhodl až tiebreak třetího rozhodujícího setu.

Nasazení hráček 
  Ana Ivanovićová (1. kolo)
  Maria Kirilenková (vítězka)
  Sie Su-wej (1. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (semifinále)
  Sabine Lisická (finále)
  Daniela Hantuchová (2. kolo, skreč)
  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Heather Watsonová (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Beck
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Panova
| RD1-score13-1=78
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= I-C Begu
| RD1-score14-1=66
| RD1-score14-2=2r
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= T Malek
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= S Lisicki
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= A Morita
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= K Date-Krumm
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= N Bratčikova
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6/WC
| RD2-team04= D Hantuchová
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=0r
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= M Erakovic
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= 
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Panova
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= S Lisicki
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= A Morita
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2='6
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Thailand Open (Pattaya)